Nordbat (Nordiska bataljonen) kan avse:

Nordbat 1 – nordiska bataljonen i Makedonien från jan 1993 till 1994.
Nordbat 2 – nordiska bataljonen i Bosnien från oktober 1993 till april 1994.